Plusieurs endroits se nomment Angliers.

Angliers, municipalité de village canadienne du Québec de la MRC du Témiscamingue.

Angliers, commune française de la Charente-Maritime ;
 Angliers, commune française de la Vienne ;

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France